Macrodontia är ett släkte av skalbaggar. Macrodontia ingår i familjen långhorningar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Macrodontia